Рамлевеем — река на западе Камчатского края в России.

Длина реки — 25 км. Протекает по территории Тигильского района Камчатского края. Впадает в Залив Шелихова Охотского моря.

Название в переводе с корякского Ргымлэвэем — «река с обрушивающимися берегами».

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Анадыро-Колымскому бассейновому округу. Код объекта в государственном водном реестре — 19080000112120000037744

Примечания 

Реки, впадающие в залив Шелихова
Реки Тигильского района